Geografia
Donbas – Donieckie Zagłębie Węglowe, region na Ukrainie.
Obiekty i instytucje
 Donbas Arena – stadion w Doniecku;
 DonbassAero – ukraińskie linie lotnicze z siedzibą w Doniecku.
Kluby sportowe
 Donbas Donieck – ukraiński klub hokejowy z siedzibą w Doniecku;
 Donbas Donieck – ukraiński klub futsalowy z siedzibą w Doniecku.
Oddziały wojskowe
 Batalion „Donbas” – ukraiński batalion ochotniczy, utworzony w 2014 r.
Film
Donbas (film 1945) – radziecki film dokumentalny w reżyserii M. Belinskiego;
KHL: Donbass-CSKA (film 2013) – ukraińsko-rosyjski film sportowy w reżyserii Mykołt Usaczenki, Nikolaja Jeriomina;
Donbas (film 2016) – francuski film dokumentalny w reżyserii Anne-Laure Bonnel;
Odessity na Donbasse (film 2017) – ukraiński film dokumentalny w reżyserii Aleksandra Awszarowa;
Donbass: War and Peace (film 2017)  – krótkometrażowy dokumentalny film wojenny w reżyserii Gleba Kornilowa;
Donbas (film 2018) – międzynarodowy dramat filmowy i film wojenny w reżyserii Siergieja Łoźnicy;
Kakofonia Donbasu (film 2018) – francuski film dokumentalny w reżyserii Igora Minajewa;
Donbass - Okraina (film 2019) – rosyjski film wojenny w reżyserii Renata Dawletiarowa; film znany też jako: Donbass - Borderland;
Donbass - Doroga domoy (film 2019) – rosyjski krótkometrażowy (4 min) film wojenny w reżyserii Wladimira Agranowicza